Рейс 98:
 Рейс 98 Аэрофлота:
 5 декабря 1954 года
 22 октября 1975 года